Big Bad Wolf, de l'anglais « Grand méchant loup » peut désigner :

 Big Bad Wolf, un morceau de musique du groupe Duck Sauce ;
 , un film d'horreur américain de 2006 ;
 , des montagnes russes du parc Busch Gardens Williamsburg.

Voir aussi 
  
 Big Bad Wolves, film israélien de 2013.